Bismarck-Nationaldenkmal heißen:

 Bismarck-Nationaldenkmal am Rhein, auf der Elisenhöhe bei Bingerbrück, nicht gebaut
 Bismarck-Nationaldenkmal (Aabenraa)
 Bismarck-Nationaldenkmal (Berlin)